Toponímia:
Edificacions:
Mas del Gil (Montbrió del Camp): edificació del municipi de Montbrió del Camp (Baix Camp)
Mas del Gil (Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant): edificació del municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp)
Mas del Gil (Bellmunt del Priorat): edificació del municipi de Bellmunt del Priorat (Priorat)
Mas del Gil (Batea): edificació del municipi del Batea (Terra Alta)